Discount – tipo di punto vendita al dettaglio
 Discount – gruppo musicale francese
 Discount – film del 2014 diretto da Louis-Julien Petit

Altri progetti